Helmut Schulze ist der Name folgender Personen:
* Helmut Schulze (Rennfahrer), Motorsportler und Testfahrer
 Helmut Schulze (Reporter) (1932–2015), deutscher Journalist und Sportreporter
 Helmut Schulze (Fotograf) (* 1966), deutscher Fotograf
 Helmut R. Schulze (* 1929), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Helmuth Schulze-Fielitz (* 1947), deutscher Jurist und Hochschullehrer